Новоуфимская — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России, входит в состав Новопетровского сельского поселения.

География 
Находится примерно в 190 км от Тобольска. Автобусное сообщение. Рядом протекает река Вагай.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района